Жо́рже Жоао Вите́рбу Ферре́йра (; ) — португальский шахматист, гроссмейстер (2018).

В составе сборной Португалии участник 2-х Олимпиад (2012—2014) и 21-го командного первенства Европы (2017).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Португалии